Steppeulven har flere betydninger:

 Steppeulven (film) - en film instrueret af Ole Christian Madsen
 Steppeulven (bog) - en roman af den schweizisk-tyske forfatter Hermann Hesse.
 Årets Steppeulv - en pris, som uddeles af Foreningen af Danske Musikkritikere.
 Steppeulvene - det legendariske danske rockband